2005 NV est un objet transneptunien en résonance 4:7 avec Neptune et une planète naine potentielle avec un diamètre estimé à .

Annexes

Articles connexes 
 Objet transneptunien

Références 

Planète mineure non numérotée
Planète naine potentielle
Planète mineure découverte en 2005
Objet en résonance 4:7 avec Neptune